Top Country Albums 2003 — это список кантри-альбомов № 1 в США в 2003 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 14 недель на № 1 пробыл альбом Home женского трио Dixie Chicks (также #1 Billboard 200 и премия Грэмми), названный в 2009 году лучшим кантри-альбомом десятилетия.
 11 недель на вершине чарта был альбом Greatest Hits Volume II (And Some Other Stuff) певца Alan Jackson.

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2003 году
 Список альбомов № 1 в США в 2003 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2003 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2003 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2003 году

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2003 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2003 года
2003 год в музыке США